A Promise – dwunasty studyjny album południowoafrykańskiej wokalistki Miriam Makeby, wydany w 1974 roku.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Miriam Makeby
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy folkowe